Les Confessions est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Confessions (Confessiones), autobiographie d'Augustin d'Hippone écrite entre 397 et 401 ;
 Les Confessions, autobiographie de Jean-Jacques Rousseau publiée à partir de 1782 ;
 Les Confessions (Buried), épisode du feuilleton télévisé Prison Break sorti en 2006 ;
 Les Confessions (Le confessioni), film de Roberto Andò sorti en 2016.

Voir aussi